Картал (ім'я) — турецьке прізвище та ім'я;

 Ерган Картал — турецький футболіст;
 Ісмаїл Картан — турецький футболіст.

 Картал (озеро) — озеро у Ренійському районі Одеської області України;
 Картал (Стамбул) — адміністративно-територіальна одиниця у Туреччині, в ілі Стамбул;
 Картал (село) — село в Угорщині;
 Картал (городище) — пам'ятка археології національного значення періоду існування Стародавнього Риму, розташована біля села Орлівка Ренійського району Одеської області;
  — станція метро у Стамбулі.
  — залізнична станція, що належить TCDD, розташована на анатолійській стороні Стамбула, району Картал.

Примітки 

Турецькі прізвища